

Фамилия 
Моррис () — английская фамилия, распространённая в Англии, Уэльсе и Ирландии.

А 
  (род. 1984) — танзанийский футболист, обладатель Кубка КЕСАФА в составе сборной Танзании (2010) и Клубного кубка КЕСАФА в составе клуба «Азам» (2015).
  (1925—1976) — американский японист и общественный деятель, заведующий кафедрой восточноазиатских языков и культур Колумбийского университета (1966—1969), сооснователь и первый председатель совета директоров американского подразделения организации «Международная амнистия».
  (1812—1879) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США от штата Иллинойс (1857—1861).
  (1883—1942) — американский предприниматель и дипломат, посол (в ранге министра) США в Швеции (1914—1923).
  (род. 1992) — американский бейсболист в составе клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1953) — британский крикетчик.
  (1826—1889) — канадский политик, министр внутренних доходов (1869—1872), лейтенант-губернатор Манитобы (1872—1877) и Северо-Западных территорий (1872—1876).
  (род. 1940) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1983—2001).
  — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии в составе клуба «Богемиан» (1935).
 Моррис, Альфред:
  (1928—2012) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1964—1997).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1883—1962) — британский военный деятель, командир Наблюдательного корпуса Королевских ВВС (1936—1942).
  (род. 1987/1988) — австралийский кантри-музыкант, лауреат премии «Золотая гитара» Австралийской ассоциации кантри-музыки в категории «Баллада буша» (2008, 2009).
 Моррис, Анита (1943—1994) — американская драматическая актриса и певица, актриса кино.
  (род. 1972) — американский спринтер, чемпион мира в эстафете 4×400 в помещении (1999).
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Теннесси Тайтенс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Б 
 Моррис, Бакнер Стит (1800—1879) — 2-й мэр Чикаго.
 Моррис, Барбура (1932—1975) — американская актриса.
  — американский специалист по визуальным эффектам, лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам и премии «Эмми» за мини-сериал «Динотопия» (2002), премий BAFTA и «Оскар» за фильм «Золотой компас» (2007).
  (1819—1906) — англиканский священник, епископ Орегона Епископальной церкви США (1868—1906).
 Моррис, Бенни (род. 1948) — израильский историк.
  (род. 1985) — игрок клубов Лиги американского футбола в помещениях.
  (1890—1963) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Сиэтл Метрополитэнс» (1917).
  (Роберт Моррис; род. 1948) — австралийский автогонщик, победитель гонки «Батерст 1000» (1976) в паре с Джоном Фицпатриком, победитель Австралийского чемпионата по кузовным гонкам (1979).
  (род. 1987) — американский бейсболист, в составе клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1990) — американский пловец, участник Чемпионата мира по водным видам спорта 2009 года.
  (род. 1986) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги Австралии (2010) и обладатель Кубка Вызова (2011) в составе клуба «Сент-Джордж-Иллавара Дрэгонс», обладатель Кубка мира в составе сборной Австралии (2013).
  (1909—1990) — американский дипломат, посол США в Чаде (1963—1967).
  (1888—1975) — австралийский военный деятель, военный администратор территории Папуа (1942—1946).
  (Байрон Моррис; род. 1972) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Питтсбург Стилерз» (1996).

В 
  (1727—1789) — британский политический деятель, губернатор Сент-Винсента (1772—1779).
  (1900—1973) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гламоргана.
 Моррис, Виолетта (1893—1944) — французская спортсменка, чемпионка Всемирных женских игр в метании копья (1921) и ядра (1921, 1922), чемпионка Женской олимпиады 1924 года в метании ядра и диска.

Г 
 
 
 Моррис, Гарретт (род. 1937) — американский актёр.
 
 
  (1915—2009) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года в восьмёрках.
 Моррис, Гленн (1912—1974) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года в десятиборье.
  — британский биохимик, профессор Имперского колледжа Лондона (1980—2001), член Королевского общества (с 1988), обладатель Королевской медали (2014).
 
 
 Моррис, Гренвилл (1877—1959) — валлийский футболист.
  — американский дипломат, посол США на Маршалловых Островах (2003—2006).
  (род. 1961) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Изингтона (с 2010).
  (род. 1948) — музыкант и театральный актёр, номинант на премию Ассоциации кантри-музыки в категории «Лучший мужчина-вокалист» (1984—1986), премию «Драма Деск» за роль в мюзикле «Богема» (1985), премию «Грэмми» (вместе с Кристал Гейл) за совместное кантри-исполнение с вокалом (1988).

Д 
  (Дуглас Моррис; род. 1938) — американский предприниматель, председатель Atlantic Records (1980—1994), председатель и генеральный директор Universal Music Group (1995—2011) и Sony Music Entertainment (2011—2017).
  (Уильям Дэвид Моррис; род. 1941) — британский регбист, чемпион Пяти наций в составе сборной Уэльса (1969—1971, 1973).
 Моррис, Дариус (род. 1991) — американский баскетболист.
 Моррис, Даррен (род. 1974) — британский регбист и тренер, финалист чемпионата Англии в составе клуба «Лестер» (2005), игрок сборной Уэльса.
  (род. 1970) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1996—1998).
 Моррис, Девон (род. 1961) — ямайский спринтер, серебряный медалист летних Олимпийских игр в эстафете 4×400 метров (1988), чемпион мира в помещении в беге на 400 метров (1991).
  (род. 1982) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Вестерн Буллдогз» (2016).
  (1938—2014) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Ойлерз» (1960, 1961).
 Моррис, Дерек (род. 1978) — канадский хоккеист.
 
  (имя при рождении — Джеймс Хамфри Моррис; род. 1926) — британская писательница-трансгендер.
  (род. 1963) — американский оперный певец, лауреат премии «Грэмми» в категории «Лучшая оперная запись» (2013) в составе труппы исполнителей оперной серии «Кольца нибелунгов» постановки Метрополитен-опера.
  (род. 1992) — американский баскеболист, игрок чемпионата Хорватии в составе клуба «Сплит».
 
 Моррис, Джейн (1839—1914) — натурщица, воплощение идеала красоты прерафаэлитов.
 Моррис, Джейсон (род. 1967) — американский дзюдоист, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1992), бронзовый медалист Чемпионата мира (1993).
 
  (род. 1961) — британская писательница и иллюстратор.
 
  (род. 1960) — британский историк христианства, англиканский священник, мастер (декан) колледжа Тринити-холл Кембриджского университета (2001—2010 и с 2014).
  (1941—1997) — британский телевизионный и кинорежиссёр и продюсер, трёхкратный номинант на телевизионную премию BAFTA за сериал «Катастрофа» ().
  (1910—2009) — британский эпидемиолог, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, обладатель медали Биссета Хокинса Королевского колледжа врачей (1980), приза Международного Олимпийского комитета за исследования в области спорта (1996).
 Моррис, Джессика Мэдисон Райт (более известна как Джессика Мэдисон Райт; 1984—2006) — американская актриса.
  (род. 1949) — британский и австралийский футболист, игрок Национальной футбольной лиги Австралии в составе клуба «Брисбен Лайонс».
  — британский дипломат, посол Великобритании в Италии (с 2016).
 
  (род. 1943) — американская певица, меццо-сопрано, лауреат премий «Грэмми» в категориях «Лучшее исполнение хорала» и «Лучший классический альбом» в составе труппы альбома Bolcom: Songs of Innocence and of Experience (2006).
 
 Моррис, Джоди (род. 1978) — английский футболист и тренер, обладатель Суперкубка УЕФА в составе клуба «Челси» (1998).
 
  (1804—1875) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Огайо (1847—1851).
 Моррис, Джордан (род. 1994) — американский футболист.
 
 
  (Джудит Энн Моррис; род. 1947) — австралийская актриса, кинорежиссёр и сценаристка, лауреат премии Австралийской академии телевизионных и киноискусств за роль в фильме «Либидо» (1973), премии журнала TV Week «Лоуги» за роль в телефильме Jimmy Dancer (1983).
 Моррис, Джулиан (род. 1983) — английский актёр.
 Моррис, Джулианн (род. 1968) — американская актриса.
  (род. 1994) — монтсерратский спринтер, единственный член национальной сборной на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2015 года.
  (род. 1968) — австралийская комедиантка, актриса, сценарист, продюсер и телеведущая, лауреат премии Хелпманна в категории «Лучший комедийный артист» (2013).
  (Ричард Моррис; 1879 — ?) — британский футболист, игрок клубов 1-го дивизиона Футбольной лиги, победитель Домашнего чемпионата Великобритании в составе сборной Уэльса (1907).
  (1908—1990) — британский военный деятель, начальник Истребительного командования Королевских военно-воздушных сил (1962—1966).
  (род. 1964) — британский регбист, чемпион Пяти наций в составе сборной Англии (1992, 1995), финалист Англо-валлийского кубка в составе клуба «Сейл Шаркс» (1997).
 
  (1872—1944) — американский дипломат, коневод и общественный деятель, посол США в Бельгии (1933—1937).
  (1812—1889) — американский политик, член Палаты представителей США (1863—1867).
 Моррис, Дэниэл (род. 1962) — американский литературовед.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.

Е 
 Моррис, Ева (1885—2000) — английская долгожительница.

Ж 
  (род. 1987) — американская баскетболистка, игрок Женской национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Индиана Фивер».

И 
 Моррис, Ирвин (род. 1994) — американский баскетболист.
  (род. 1969) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Детройт Пистонс».
  (род. 1973) — британский сценарист, автор телесериала «Переростки».
 Моррис, Иэн:
  (1957—2010) — новозеландский музыкант, музыкальный продюсер и звукоинженер, лауреат Новозеландской музыкальной премии как продюсер года (1982, 1990) и звукоинженер года (1978, 1987).
 Моррис, Иэн (род. 1960) — американский историк и археолог, профессор Стэнфордского университета.
  (род. 1961) — тринидадский легкоатлет, серебряный медалист в беге на 400 метров Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (1986), чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении (1989) и Панамериканских игр (1991).
  (род. 1987) — ирландский футболист, обладатель Кубка ирландской лиги в составе клуба «Сент-Патрикс Атлетик» (2015).

К 
  (1741—1795) — американский предприниматель и политик, делегат Конгресса Конфедерации (1783—1784).
  (1798—1871) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Огайон (1837—1843).
  (род. 1990) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Данди Юнайтед» (2015).
  (род. 1932) — барбадосский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр 1972 года.
 Моррис, Карен Джой (более известна как Карен Мок; род. 1970) — китайская актриса и певица.
 Моррис, Карл:
  (1911—1993) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Метрополитен-музея и Музея современного искусства Сан-Франциско.
  — американский статистик, впервые описавший натуральные экспонентные семейства распределений с квадратичной функцией дисперсии (NEF-VQF), профессор Гарвардского университета (1990).
  (род. 1982) — американская актриса озвучивания, лауреат премии «Ауди» Американской ассоциации аудиоиздателей (2017).
 Моррис, Кевин:
  (род. 1951) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1973).
  (род. 1963) — американский журналист и писатель, лауреат премий «Тони» и «Драма Деск» в качестве одного из продюсеров мюзикла «Книга мормона» (2011).
  (род. 1982) — игрок клубов Лиги американского футбола в помещениях.
  (род. 1942) — американский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 1972 года.
 Моррис, Кеннет:
  (1879—1937) — британский писатель и теософ.
  (1903—1978) — австралийский политик, член Сената Австралии (1963—1968).
 Моррис, Кит:
  (род. 1934) — британский дипломат, посол Великобритании в Колумбии (1990—1994).
 Моррис, Кит (род. 1955) — американский вокалист.
  — американский писатель.
 Моррис, Клейтон (род. 1962) — тринидадский футболист и тренер.
  (род. 1942) — британский политик, глава совета района Лондона Болтон (2006—2018).
 Моррис, Кори (имя при рождении — Кори Бартел; род. 1971) — канадская кёрлингистка, серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Моррис, Кристофер:
  (ок. 1490 — 1544) — английский военный деятель, главный распорядитель вооружений (1537—1544).
  (род. 1938) — британский журналист, корреспондент BBC и Sky News.
  (род. 1949) — американский философ, профессор Мэрилендского университета.
  (род. 1958) — американский фотограф, лауреат премии фестиваля Visa pour l’Image (1992), многократный лауреат премий World Press Photo.
  (род. 1962) — британский комик и кинорежиссёр, лауреат премий BAFTA за короткометражку My Wrongs 8245-8249 & 117 и фильм «Четыре льва».
 Моррис, Крис (род. 1963) — ирландский футболист, защитник.
 Моррис, Крис (род. 1966) — американский баскетболист.
  (род. 1968) — игрок в канадский футбол, трёхкратный обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (1993, 2003, 2005).
  (род. 1979) — британский правозащитник, добившийся уравнивания в Великобритании возраста согласия для гомосексуальных мужчин с возрастом для гетеросексуалов.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс» и «Каролина Пэнтерс».
  (род. 1987) — южноафриканский крикетчик, игрок клуба Индийской премьер-лиги «Дели Дэрдевилс».
 Моррис, Кэрол (род. 1936) — 5-я Мисс Вселенная.
  (1925—1997) — американская бейсболистка, чемпионка Всеамериканской девичьей профессиональной бейсбольной лиги в составе клуба «Рокфорд Пичез» (1945).
  (1893—1986) — канадская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады; член художественной группы «Бивер Холл».
  — британская фигуристка, двукратная серебряная медалистка Чемпионат Европы по фигурному катанию в танцах на льду (1958, 1959).
 Моррис, Кэтрин:
 Моррис, Кэтрин (род. 1969) — американская актриса.
  (также известна как Кэтрин Фо; род. 1983) — американская писательница.

Л 
 Моррис, Ламорн (род. 1980) — американский актёр.
  (1933—2012) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Чикаго Беарз» (1963).
  (1827—1895) — американский юрист и политик, временный президент Сената штата Коннектикут (1874), губернатор Коннектикута (1893—1895).
  (1886—1950) — американский дипломат, посол США в Исландии (1942—1944) и Иране (1944—1945).
 Моррис, Лесли (1904—1964) — канадский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Канады (1962—1964).
  — тренер сборной Сент-Китса и Невиса по футболу (2008).
  — американская сценаристка и продюсер, соавтор телесериала «Фрейзер», лауреат премии «Эмми» за выдающийся сценарий к комедийному сериалу (1996).
  (1889—1946) — главный констебль графства Девон (1931—1946).
 Моррис, Луисмель (род. 1997) — кубинский футболист.
 
  (1906—1976) — британский военный деятель, начальник командования связи (1958—1961) и командования сопровождения (1961—1963) Королевских военно-воздушних сил.
  (род. 1971) — австралийская гимнастка.

М 
 Моррис, Майкл:
  (Майкл Хью Сандерсон Моррис; 1946—2012) — британский журналист, ведущий телепередачи канала TV-am «Доброе утро, Британия».
  (1826—1901) — британский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1865—1867), Генеральный прокурор Ирландии (1866—1867), председатель Суда Ирландии по гражданским делам (1876—1887), Лорд главный судья Ирландии (1887—1889).
 Моррис, Майкл, 3-й барон Килланин (1914—1999) — шестой президент Международного олимпийского комитета, гражданин Ирландии.
  (род. 1936) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1974—1997).
  (род. 1942) — канадский художник, лауреат художественной премии генерал-губернатора (2011).
  (род. 1947) — американский предприниматель, президент, генеральный директор и председатель энергетической компании American Electric Power (2004—2011).
  (более известен как Майкл Армстронг; род. 1968) — британский боксёр, чемпион Великобритании во 2-м полулёгком весе (1992).
  (род. 1944) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Керри» (1969).
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1893—1966) — австралийская писательница.
 Моррис, Макс (1925—1998) — американский баскетболист и игрок в американский футбол, чемпион НБА в составе клуба «Чикаго Америкэн Гирз» (1947).
  (род. 1945) — британская художница, член Королевской академии художеств (с 2010).
  (1849—1924) — британский хирург и дерматолог, основатель и первый председатель Британской ассоциации дерматологов (1920—1921).
 Моррис, Маргарет (1891—1980) — английская танцовщица.
 Моррис, Маргаретта (1797—1867) — американский энтомолог.
 Моррис, Марен (род. 1990) — американская кантри-исполнительница.
 Моррис, Мариан (более известна под фамилией Тайер; 1872—1944) — жена Джона Тайера, вице-президента железной дороги штата Пенсильвания.
  (род. 1956) — американский танцовщик и хореограф.
 Моррис, Маркифф (род. 1989) — американский баскетболист, брат-близнец Маркуса Морриса.
 Моррис, Маркус (род. 1989) — американский баскетболист.
  (1867—1927) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1901).
  (1787—1839) — американский политик, член Палаты представителей США (1835—1839).
  (наст. имя — Майкл Моррис; род. 1951) — ирландский жокей и тренер, победитель скачек Grand National в качестве тренера (2016).
  (род. 1992) — американская футболистка, игрок клубов Национальной женской футбольной лиги «Скай Блю» и «Портленд Торнс».
  (род. 1942) — американский военнослужащий, ветеран Войны во Вьетнаме, кавалер Медали Почёта.
  (род. 1937) — ямайский поэт, обладатель золотой Медали Масгрейва Института Ямайки (2017).
  (Юджин Эдвард Моррис; род. 1947) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Майами Долфинс» (1973, 1974).
  (род. 1964) — аргентинский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Детройт Лайонс» и «Сиэтл Сихокс».
 Моррис, Мэй (1962—1938) — участница английского Движения искусств и ремёсел, дочь Уильяма Морриса и Джейн Бёрден.
 Моррис, Мэри:
  (род. 1947) — американская писательница, лауреат Римской премии Американской академии искусств и литературы (1981).
  (род. 1943) — американская писательница, номинант на Национальную книжную премию (1988) и премию ПЕН/Фолкнер (1989).
 Моррис, Мэттью:
  (род. 1974) — американский бейсболист в составе клубов Главной лиги бейсбола.
 Моррис, Мэтт (род. 1979) — американский поп-музыкант.

Н 
 Моррис, Назиф (род. 1981) — южноафриканский футболист, центральный полузащитник.
  (род. 1988) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Лестер».
 Моррис, Нева (1895—2010) — американская долгожительница.
 Моррис, Никола:
  (Никола Моррис; род. 1962) — британская бегунья, серебряная медалистка Чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении 1989 года в беге на 3000 метров.
  (род. 1967) — новозеландская дзюдоистка, бронзовая медалистка Игр Содружества в абсолютной категории (1990).
 Моррис, Николас:
  (род. 1971) — австралийский баскетболист, чемпион летних Паралимпийских игр 1996 года по баскетболу на инвалидных колясках.
  — кинематографист, автор постановки мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» 2000 года, удостоенной Международной премии «Эмми» в категории исполнительского искусства.
  (1920—2008) — британский акушер, декан медицинского факультета Лондонского университета (1971—1975).
  (1902—1966) — американский государственный деятель, председатель городского совета Нью-Йорка (1938—1945); особый прокурор по коррупции в Министерстве юстиции (1952), чьё расследование привело к отставке назначившего его же Генерального прокурора США Джеймса Говарда Макграта.

О 
 Моррис, Обри (1926—2015) — английский актёр театра и кино.
 Моррис, Олвин (род. 1957) — канадский гребец-байдарочник.
  (1916—1944) — британский игрок в регби и регбилиг, обладатель Кубка Вызова ребилиг в составе клуба «Лидс» (1941, 1942).
 Моррис, Освальд (1915—2014) — британский кинооператор.

П 
  (род. 1954) — британский политик, член Палаты лордов Великобритании, канцлер Болтонского университета (2010—2014).
  (Роберт Пейдж Уоллер Моррис; 1853—1924) — американский политик и юрист, член Палаты представителей США (1897—1903).
  (1893—1967) — британский железнодорожник и политик, председатель Ассоциации железнодорожных офисных работников (1943—1953), член Палаты общин Великобритании (1945—1959).
 Моррис, Питер:
  (род. 1932) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1972—1998), в 1983—1988 годах также занимал различные министерские должности.
  (род. 1933) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (род. 1934) — британский хирург, член Королевского общества (с 1994), обладатель медали Листера (1997) и президент (2001—2004) Королевской коллегии хирургов Англии.
  (род. 1943) — британский футболист, проведший более 320 матчей за клуб «Мансфилд Таун»; финалист Кубка футбольной лиги в составе клуба «Норвич Сити» (1975).
  (род. 1955) — американский хоккеист, игрок Всемирной хоккейной ассоциации в составе клуба «Эдмонтон Ойлерз», сын игрока в канадский футбол Фрэнка Морриса.
  (род. 1961) — британский пловец, участник летних Олимпийских игр 1980 года.
  (род. 1973) — американский драматург.
  (1938—2018) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1974—2001).
 Моррис, Пол:
  (род. 1951) — британский и гонконгский педагог, президент Гонконгского педагогического университета (2002—2007).
 Моррис, Пол (род. 1959) — американский музыкант, клавишник группы Rainbow.
  (род. 1967) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии в классе «супертуризм» (1995, 1997, 1999, 2000).
  (род. 1965) — новозеландская писательница, лауреат Новозеландской книжной премии за лучший дебют в художественной литературе (2003) и за лучшее художественное произведение (2012).
  (род. 1938) — американский политик, мэр Сан-Бернардино (2006—2014).

Р 
  (1910—1998) — американский писатель, лауреат Национальной книжной премии за романы The Field of Vision (1956) и Plains Song (1980).
  (род. 1941) — американский тубист.
 Моррис, Рассел:
  (род. 1948) — австралийский музыкант, двукратный лауреат премии Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний в категории «Лучший блюз- и рутс-альбом» за альбомы Sharkmouth (2013) и Red Dirt — Red Heart (2016).
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (1986).
  (род. 1967) — британский крикетчик и химик-материаловед, профессор Сент-Эндрюсского университета, член Королевского общества (с 2016), лауреат премии Кордей — Моргана Королевского химического общества (2002).
  (род. 1976) — тренер по игре в американский футбол, главный тренер клуба Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс» (2009—2011).
  (род. 1969) — американская художница-абстракционистка.
 Моррис, Реджинальд Оуэн (1886—1948) — британский композитор и музыкальный педагог.
  (род. 1946) — канадский хоккеист, игрок клубов Всемирной хоккейной ассоциации.
 Моррис, Рикардо:
  (род. 1992) — ямайский футболист, финалист Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 в составе национальной сборной.
  (род. 1994) — барбадосский футболист, игрок национальной сборной.
  (1888—1956) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1923—1932, 1945—1956).
 Моррис, Ричард:
  (1730—1810) — американский юрист и политик, председатель Верховного суда штата Нью-Йорк (1779—1790).
  (1869—1956) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1918—1922).
  (1904—1989) — американский историк права, заведующий кафедрой истории Колумбийского университета (1959—1961), председатель Американской исторической ассоциации (1976).
  (1921—1995) — британский бегун, участник летних Олимпийских игр 1948 года.
  (род. 1947) — южноафриканский крикетчик, обладатель Кубка Карри в составе клуба Западной провинции (1974, 1978).
  (род. 1948) — британский нейробиолог, член Королевского общества (с 1997), лауреат премии Brain Prize (2016).
  (1768—1815) — американский военный моряк и политик, командир Средиземноморской эскадры ВМС США (1802—1803) во время Первой берберийской войны.
  (1917—1981) — американский социолог, специалист по межрасовым отношениям, заведующий кафедрой социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (1968—1970).
 
  (род. 1976) — индийский крикетчик, обладатель Трофея Ранджи в составе клуба «Мумбай» (2000, 2002, 2003).
  (род. 1950) — австралийский игрок в регбилиг, игрок национальной сборной, в том числе в составе «неуязвимой» команды тура 1982 года.
 Моррис, Роджер:
 Моррис, Роджер (архитектор) (1695—1749) — английский архитектор-палладианец.
  (род. 1937) — американский историк, чиновник и писатель, автор политических биографий.
  (род. 1960) — британский писатель, автор исторических детективов.
  (род. 1968) — англиканский священник, епископ Колчестера (с 2014).
  (род. 1970) — американский бильярдист, победитель Мировой лиги пула (2003) и Мирового кубка пула (2006), бронзовый призёр Всемирных игр 2005 года в пуле-9.
  (также известна как Рози Моррис; род. 1986) — британский игрок в водное поло, участница летних Олимпийских игр 2012 года.
  (1874—1945) — американский дипломат, посол США в Японии (1917—1920).
 Моррис, Рон:
  (Рональд Хью Моррис; род. 1935) — американский легкоатлет, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1960 года.
  (род. ок. 1936) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Бритиш Коламбия Лайонс» (1964).
  (Рональд Уэйн Моррис; род. 1964) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Чикаго Беарз».
  (род. 1966) — бегунья, представлявшая Американские Виргинские Острова на летних Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.
  (1949—2016) — политик Маршалловых Островов, депутат Законодательного собрания (1996—2016), держатель различных министерских портфелей.
 Моррис, Рэй (род. 1992) — британская певица и автор-исполнитель.
  (род. 1979) — британская гребчиха и велоспортсменка, чемпионка летних Паралимпийских игр по дорожным велогонкам в классе HC A/B/C (2008) и в индивидуальной гребле (2016).
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс».
 Моррис, Рэндольф (род. 1986) — американский баскетболист.
  — британский психолог, заведующая кафедрой психологии в медицине Института психиатрии, психологии и нейробилогии Королевского колледжа Лондона.

С 
  (род. 1951) — британский палеонтолог и эволюционный биолог, лауреат Медали Чарльза Дулиттла Валькота (1987), Медали Лайеля (1989) и премии Чарльза Шухерта (1989), член Королевского общества (1990).
 Моррис, Сара (род. 1967) — художник, живописец.
 Моррис, Сара Джейн (род. 1977) — американская актриса.
  (Себастьян Моррис; род. 1995) — британский автогонщик, чемпион Великобритании в классе «гран туризмо» (2017).
  (1913—1991) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Бирмингем», победитель Домашнего чемпионата Великобритании в составе сборной Уэльса (1937).
  (род. 1965) — британский спринтер, бронзовая медалистка Игр Содружества 1986 года в эстафете 4 × 400 метров в составе сборной Уэльса.
  — американская биографистка, супруга биографиста Эдмунда Морриса.
  (род. 1990) — футболист Сьерра-Леоне, игрок национальной сборной.
 Моррис, Стивен:
  (1896—1965) — британский регбист, чемпион Пяти наций в составе сборной Уэльса (1922).
  (род. 1957) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Сент-Джордж Дрэгонс» (1978), первый обладатель медали Дэлли М. (1979), финалист британского турнира Трофей John Player Special (ныне — Кубок лиги) в составе клуба «Лидс» (1988).
  (род. 1967) — шотландский и американский футболист и игрок в шоубол, чемпион Национальной профессиональной футбольной лиги (шоубол) в составе клуба «Милуоки Вейв» (1998, 2000, 2001).
  (род. 1946) — американский политик, председатель Сената штата Канзас (2005—2013)
 Моррис, Стивен (род. 1957) — британский музыкант.
  (род. 1986) — гондурасский футболист, игрок чемпионата Гондураса в составе клубов «Марафон» и «Мотагуа».
  (род. 1988) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд».
 Моррис, Стивленд Хардэуэй (более известен как Сти́ви Уа́ндер; род. 1950) — американский соул-певец, композитор, пианист и барабанщик.
  (1893—1948) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1920).
  (1909—1991) — британский яхтсмен, чемпион (в паре с Дэвидом Бондом) летних Олимпийских игр 1948 года в классе «Ласточка».
 Моррис, Сэмюэл:
  (1907—1991) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Сандерленд».
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1846—1920) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1894—1900).
  (1786—1847) — американский политик, член Палаты представителей США (1837—1841).
 Моррис, Сэнди (род. 1992) — американская прыгунья с шестом.

Т 
  (род. 1994) — южноафриканский футболист, участник летних Олимпийских игр 2016 года.
  (1910—1965) — обладатель шести Кубков Грея в качестве игрока (1933, 1937—1938) и тренера (1945—1947) клуба по игре в канадский футбол «Торонто Аргонавтс».
  (род. 1991) — американский саночник, участник зимних Олимпийских игр 2018 года.
  (род. 1979) — американский баскетболист, чемпион Суперлиги А (Россия) в составе клуба ЦСКА, чемпион Евролиги (2010) и Испании (2011) в составе клуба «Барселона».
  (род. 1958) — британский дипломат, посол Великобритании в Морокко и Мавритании (2008—2012), Республике Конго и Демократической Республике Конго (временный, 2014—2015), Южном Судане (2015—2017)
  (1899—1973) — американский политик, член Палаты представителей США от Оклахомы (1947—1953, 1957—1961).
 Моррис, Том:
  (? — 1942) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур» (1901).
  (род. 1944) — канадский велосипедист, участник летних Олимпийских игр 1972 и 1976 годов.
  (род. 1964) — британский журналист и театральный режиссёр; лауреат, совместно с Мэриэнн Эллиот, премии «Тони» в категории «Лучшая режиссура пьесы» за постановку пьесы «Боевой конь» (2011).
 Моррис, Томас:
  (Старый Том Моррис; 1821—1908) — британский гольфист, победитель Открытого чемпионата (1861, 1862, 1864, 1867), член Всемирного зала славы гольфа (с 1976), отец «Молодого» Тома Морриса.
  (Молодой Том Моррис; 1851—1875) — британский гольфист, победитель Открытого чемпионата (1868—1870, 1872), член Всемирного зала славы гольфа (с 1975).
  (1771—1849) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1801—1803).
  (1776—1844) — американский политик, член Сената США от штата Огайо (1833—1839).
  (1861—1928) — американский политик, вице-губернатор штата Висконсин (1911—1915).
  (1914—1997) — ирландский католический священник, архиепископ Кашела и епископ Эмли (1959—1988).
  (1811—1904) — американский военный деятель и железнодорожник, командующий войсками Союза в первом организованном сухопутном столкновении Гражданской войны в США — битве при Филиппи (1861).
  (1919—2016) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Мехико (1959—1969).
  (1845—1924) — американский политик, мэр Нашвилла (1906—1908).
  (1794—1874) — американский протестантский священник, епископ Методистской епископальной церкви (с 1836).
 Моррис, Тревор:
  (род. 1956) — австралийский игрок в боулз, чемпион Игр Содружества 1990 года в паре с Иэном Шубаком.
  (род. 1970) — канадский композитор, лауреат премии «Эмми» в категории «Выдающаяся заглавная музыка» за музыкальное сопровождение к телесериалу «Тюдоры» (2007).
 Моррис, Тревор (род. 1991) — канадский прыгун на лыжах с трамплина.
 Моррис, Трейси:
  (род. 1964/1965) — американская поэтесса.
  (род. 1967) — британская бегунья на длинные дистанции, участница летних Олимпийских игр 2004 года.
  (род. 1934) — британский государственный служащий, главный констебль графства Хартфордшир, главный инспектор полиции (1993—1996).

У 
  (1898—1984) — британский крикетчик в составе клуба «Эссекс».
 
  (1929—2010) — британский дирижёр, выступавший в частности с Королевским филармоническим, Лондонским филармоническим и Лондонским симфоническим оркестрами, музыкальный директор Королевского национального эйстетвода (1960—1962), фелло Королевского колледжа музыки (1964).
 Моррис, Уна (род. 1947) — ямайский спринтер, бронзовая медалистка Игр Британской империи и Содружества в беге на 400 ярдов и эстафете 4 × 110 ярдов (1966), бронзовая медалистка Панамериканских игр в беге на 400 метров (1967), чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в беге на 200 метров и эстафете 4 × 110 метров.
 Моррис, Уолтер (род. 1958) — американский шахматист, международный мастер (1979).
  (род. 1974) — американский бейсболист, игрок клубов Главной бейсбольной лиги, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 1996 года.
 Моррис, Уэйн:
 Моррис, Уэйн (1914—1959) — американский актёр.
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сент-Луис Кардиналс» и «Сан-Диего Чарджерс».
 Моррис, Уэсли (род. 1975) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за критику (2012).

Ф 
 Моррис, Филип:
  (род. 1975) — британский мотогонщик, чемпион Британской лиги спидвея в составе клуба «Рединг Рейсерс» (1991).
  (род. 1965) — американский автогонщик, 5-кратный чемпион серии Whelen гонок NASCAR.
  (род. 1969) — ямайский политик, председатель Сената Ямайки (2013—2016).
 Моррис, Фред:
  (1884—1965) — англиканский священник, первый председательствующий епископ Реформационной евангелической англиканской церкви Южной Африки (1955—1965).
 Моррис, Фред (1893—1962) — английский футболист, чемпион Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион».
  (1929—1998) — английский футболист.
 Моррис, Фредерик:
  — американский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 1928 года.
  — ирландский юрист, председатель Высокого суда Ирландии (1998—2001), единственный член особого трибунала по расследованию действий полиции в графстве Донегол (2002—2008).
 Моррис, Фрэнк:
  (1878—1951) — канадский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1923—2009) — игрок в канадский футбол, обладатель кубка Грея в составе клубов «Торонто Аргонавтс» (1945—1947) и «Эдмонтон Эскимос» (1954—1956), отец хоккеиста Питера Морриса.
 Моррис, Фрэнк (1926—1962?) — американский преступник, спланировавший и возглавивший побег из Алькатраса в июне 1962 года.
  (род. 1981) — чемпион мира по скоростной сборке кубика Рубика со стороной 5 (2005), рекордсмен по времени единичной сборки кубика со стороной 4 (2005), единичной (2005—2006, 2006—2007) и усреднённой (2005, 2006—2007) сборки кубика со стороной 5.
  (1986—1947) — канадский юрист и политик, спикер Палаты собраний Ньюфаундленда и Лабрадора (1905—1910).
 Моррис, Фрэнсис Орпен (1810—1893) — английский естествоиспытатель.
  (1817—1881) — американский юрист, генеральный прокурор Республики Техас (1840—1841).
 Джонсон-Моррис, Фрэнсис — либерийский юрист, государственный деятель.

Х 
  — американский антрополог, член научно-исследовательской группы «Подземные астронавты» под руководством Ли Бергера, разведавшей в 2013 году в пещере Восходящая звезда в Колыбели человечества останки вида людей Homo naledi.
 Моррис, Херберт (1915—2009) — американский гребец.
 Моррис, Хизер (род. 1987) — американская актриса.
  (род. 1963) — британский крикетчик, игрок клуба «Гламорган».
  (Уильям Гарольд Моррис; род. 1965) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Цинциннати Редс» (1990).

Ч 
 
 Моррис, Честер (1901—1970) — американский актёр.

Ш 
  — австралийская музыкантка, лауреат Национальной премии народной музыки как лучшая музыкантка года (2004, 2005), номинант на премию Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний в категории «Альбом народной музыки» (2013) и премию Австралийской академии кинематографа и телевидения в категории «Музыкальное сопровождение к документальному фильму» (2015).
 Моррис, Шон:
  (род. 1968) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе клуба «Гэмпшир», председатель Ассоциации профессиональных крикетчиков (2008—2009).
  (род. 1982) — американский игрок в лакросс, в составе клуба Главной лиги лакросса «Бостон Кэннонс» и клуба Национальной лиги лакросса (лакросс в помещении) «Бостон Блэйзерс».

Э 
 Моррис, Эвелин:
 Моррис, Эвелин (известна под псевдонимом Джудит Эвелин; 1909—1967) — американская актриса.
  (также известна как Pikelet) — австралийская музыкантка, номинант на Австралийский музыкальный приз в категории «Лучший альбом» (2010) и на премию Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний в категории «Лучший саундтрек» (2018).
 Моррис, Эдвард:
  (1862—1937) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Питтсбург Аллегейнис».
  (1899—1932) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бостон Ред Сокс».
  (1859—1935) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор колонии Ньюфандленд (1889—1895), премьер-министр доминиона Ньюфаундленд (1909—1917).
  (род. 1984) — баскетболист американского происхождения, игрок высшей лиги Японии по баскетболу в составе клуба «Иокогама Би-Корсейрс».
  (1815—1881) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей США (1843—1845, 1857—1861), поверенный в делах США в Королевстве обеих Сицилий (1850—1853).
 Моррис, Эдвин:
  (1889—1970) — британский военный деятель, начальник Генерального штаба Британской Индии (1942—1944), главный королевский инженер (1951—1958).
  (1894—1971) — англиканский священник, епископ Монмута (1945—1967) и архиепископ Уэльса (1957—1967).
  (1902—1988) — американская писательница.
 Моррис, Эдмунд:
  (кон. XIV в. — после 1451) — английский политик, член Палаты общин Англии от Леминстера (1410).
  (ок. 1686 — 1759) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1722—1727) от Лестершира, шериф Лестершира (1746).
  (1923—2003) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1957—1963), мэр Галифакса (1974—1980).
  (род. 1940) — американский писатель, автор биографии президентов США Теодора Рузвельта и Рональда Рейгана.
 Моррис, Эйдан (род. 2001) — американский футболист.
  (1921—2000) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Торонто Мэйпл Лифс» (1945).
 Моррис, Элизабет:
  (род. 1948) — шведская пловчиха, бронзовая медалистка чемпионата Европы в плавании свободным стилем на 400 метров (1962).
  (род. 1946) — британский гляциолог, исследовательница Антарктики, президент Международного гляциологического общества (2002—2005), обладательница Полярной медали (2003).
 Моррис, Элисон — американская журналистка.
  (род. 1981) — британский футболист, игрок Чемпионата Северной Ирландии в составе клуба «Гленторан».
 Моррис, Эндрю:
  (род. 1967) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии 1996/1997 в составе клуба «Честерфилд».
  (род. 1983) — британский боксёр, бронзовый медалист Игр Содружества 2002 года в лёгком весе, чемпион Великобритании в полулёгком весе (2005—2006).
 Моррис, Энн:
  (Энн Коди-Моррис; род. 1963) — американская спортсменка, чемпионка летних Паралимпийских игр 1992 года в эстафете 4×100 по гонкам на инвалидных колясках в классе TW3-4.
 Моррис, Энн — ирландский игрок в камоги, чемпион Ирландии в составе клуба «Атенрай» (1977).
  (род. 1957) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (с 2010).
  (род. 1986) — американский бейсболист, участник турнира «Мировая классика бейсбола» в составе сборной Италии (2017).
 Моррис, Эрл:
  (1928—2011) — американский политик, вице-губернатор штата Южная Каролина (1971—1975).
 Моррис, Эрл (род. 1945) — канадский кёрлингист и тренер.
 Моррис, Эррол (род. 1948) — американский кинорежиссёр-документалист.
  (род. 1952) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1992—2005), министр образования и навыков Великобритании (2001—2002).
 Моррис, Эстер Хобарт (1814—1902) — американский общественный деятель. Первая женщина-судья в США.

Я 
 Моррис, Ян (1926—2020) — британская журналиска, историк.

Топоним 
 Моррис — город в штате Миннесота, США
 Моррис — город в провинции Манитоба, Канада
 Моррис (тауншип, Миннесота)
 Моррис-парк (линия Дайр-авеню, Ай-ар-ти)
 Моррис-стрит (Манхэттен)

Киноискусство 
 «» () — британский псевдодокументальный фильм 2009 года.

Другое 
 Моррис — разновидность английского народного танца.
 Morris Motors — британская автомобилестроительная компания.

См. также